Municipio de Ellsworth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ellsworth (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Ellsworth (condado de Emmet, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Ellsworth (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Ellsworth (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Ellsworth (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.
 Municipio de Ellsworth (condado de Lake, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Ellsworth (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Ellsworth (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.